Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 84-es, továbbá -es, 84A, 84E, 84F, 84G, 84M, illetve M84-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 84-es busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1978)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1984–1990)megszűnt
 -es busz (Budapest, 2006–2008)megszűnt
 84E busz (Budapest)
 84M busz (Budapest)megszűnt

 84-es busz (Kaposvár)

 M84-es busz (Pécs)megszűnt

 84-es busz (Szeged)
 84A busz (Szeged)megszűnt
 84F busz (Szeged)megszűnt
 84G busz (Szeged)megszűnt